Jeremiah – belgijska seria komiksowa z gatunku fantasy
 Jeremiah – serial telewizyjny produkcji amerykańsko-kanadyjskiej (2002–2004) na podstawie komiksu Jeremiah

Zobacz też 
 Jeremiasz

he:ירמיה (פירושונים)